Tony Brown (n. 1945), calciatore inglese
 Tony Brown (n. 1946), produttore discografico statunitense
 Tony Brown (n. 1960), cestista statunitense
 Tony Brown (n. 1964), cestista statunitense
 Tony Brown (n. 1963), cestista neozelandese
 Tony Brown (n. 1975), rugbista a 15 neozelandese
 Tony Brown (n. 1979), cestista statunitense

Pagine correlate 
 Anthony Brown